Als Weltmeisterschaft 1975 oder WM 1975 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1975 stattgefunden haben:

 Automobil-Weltmeisterschaft 1975
 Bandy-Weltmeisterschaft 1975
 Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1975
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1975
 Bob-Weltmeisterschaft 1975
 Cricket World Cup 1975
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1975
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1975
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1975
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1975
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1975
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1974/75
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1975/76
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1975
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1975
 Fechtweltmeisterschaften 1975
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 1975
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1975
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 1975
 Judo-Weltmeisterschaften 1975
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1975
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1975
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1975
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1975
 Rallye-Weltmeisterschaft 1975
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1975
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1975
 Ringer-Weltmeisterschaften 1975
 Ruder-Weltmeisterschaften 1975
 Rugby-League-Weltmeisterschaft 1975
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 1975
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1975
 Schwimmweltmeisterschaften 1975
 Skiflug-Weltmeisterschaft 1975
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1975
 Snookerweltmeisterschaft 1975
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 1975
 Tischtennisweltmeisterschaft 1975
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1975
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1975
 Wasserball-Weltmeisterschaft 1975

!
Weltmeisterschaften nach Jahr